Дубин — фамилия. Известные носители:

 Дубин, Борис Владимирович (1946—2014) — российский социолог и филолог, поэт-переводчик, литературовед.
 Дубин, Ибрагим Хусаинович (1921—1996) — Герой Советского Союза.
 Дубин, Мордехай (1889—1956) — еврейский общественный и политический деятель.
 Дубин, Сергей Борисович (род. 1972) — российский филолог, переводчик.
 Дубин, Эл (1891—1945) — американский поэт-песенник.

Другое 
 Дубин (крепость) — крепость князя бодричей Никлота в Германии, на берегу Шверинского озера.

См. также 
 Дубина (значения)